Бори́с Миха́йлович Салтыко́в:
 Салтыков, Борис Михайлович (?—1646) — русский боярин и воевода.
 Салтыков, Борис Михайлович (1723—1808) — русский литератор из рода Салтыковых.